В настоящем списке в хронологическом порядке представлены лица, возглавлявшие в разное время Еврейскую автономную область.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
  

Губернаторы Еврейской автономной области
Списки глав регионов России
История Еврейской автономной области